Heartz ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Heartz (1928–2019), US-amerikanischer Musikwissenschaftler
 Frank Richard Heartz (1871–1955), kanadischer Politiker